Heintze steht für:
 Heintze (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Heintze (Adelsgeschlecht), Görlitzer Familie
 Heintze & Blanckertz, 1842 gegründetes Unternehmen im Bereich Kunsthandwerk und Design mit Sitz in Wehrheim
 Villa Heintze, denkmalgeschützte Villa in Hannover, siehe Wiehbergstraße 22

Siehe auch:
 Heinse
 Heinze
 Heintz